El término fringilo plomizo puede referirse a:

 El nombre común de la especie de ave Haplospiza rustica en Costa Rica.

 El nombre común de la especie de ave Geospizopsis unicolor en Perú.